Jumbo Glacier är en glaciär i Kanada.   Den ligger i provinsen British Columbia, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Jumbo Glacier ligger  meter över havet.

Terrängen runt Jumbo Glacier är huvudsakligen bergig. Jumbo Glacier ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Jumbo Glacier. Trakten runt Jumbo Glacier är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Jumbo Glacier består i huvudsak av gräsmarker.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Isformationer i British Columbia